Parnamirim es una palabra de origen tupí cuyo significado refiere a un río caudaloso (parna) aunque pequeño (mirim). Con el nombre de Parnamirim existen los siguientes:

Topónonimos 
 Parnamirim (Río Grande del Norte), municipio brasileño;
 Parnamirim (Pernambuco), municipio brasileño;
 Parnamirim (Recife), barrio brasileño.